Lumberjacks de Muskegon, club de la Ligue internationale de hockey de 1984 à 1992 ;
 Lumberjacks de Muskegon, club de la Colonial Hockey League, la United Hockey League et la Ligue internationale de hockey de 1992 à 2010 ;
 Lumberjacks de Muskegon, club de l'USHL depuis 2010.